Schischkowo () ist ein Name russischer Orte:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Schischkowo (Kaliningrad) im Rajon Osjorsk (Schillehlen, 1938–1946 Sillenfelde, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
 [Schischkowo] im Rajon Osjorsk (Kundszicken, 1936–1938 Kundschicken, 1938–1946 Sandeck, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen) [der Ort ist nicht mehr existent]